Die First Division 1973/74 war die 35. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. Oktober 1973 und endete am 8. Mai 1974.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger bzw. Finalist für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1973
Fußballsaison 1973/74